Żurawski (f. Żurawska, pl. Żurawscy) – polskie nazwisko

Warianty 
  Жураўскі
  Журавський
  Журавский
 Żórawski

Żurawscy 
 Aleksandra Żurawska (ur. 1964) – fizyk, prorektor Politechniki Opolskiej
 Anna Szydłowska-Żurawska – prawniczka, urzędnik państwowy
 Andrzej Żurawski (ur. 1940) – hokeista, olimpijczyk
 Andrzej Żurawski (ur. 1959) – koszykarz, reprezentant Polski
 Antoni Żurawski (1934-1993) – związkowiec, senator I kadencji
 Bogdan Żurawski (ur. 1950) – historyk, archeolog, nubiolog
 Bronisław Żurawski (1933-2016) – fizyk teoretyk
 Ireneusz Żurawski (ur. 1960) – ekonomista, samorządowiec
 Jan Żurawski (ur. 1932) – zapaśnik, olimpijczyk
 Jerzy Żurawski (1930-2020) – komandor
 Maciej Żurawski (ur. 1976) – piłkarz, kapitan reprezentacji
 Marek Żurawski (ur. 1971) – piłkarz
 Michał Żurawski (1927-1985) – hydrolog, współtwórca mapy hydrograficznej Polski
 Michał Żurawski (ur. 1979) – aktor filmowy i teatralny
 Piotr Żurawski (ur. 1985) – brat Michała, aktor filmowy i teatralny
 Przemysław Żurawski vel Grajewski (ur. 1963) – politolog 
 Radosław Żurawski vel Grajewski (ur. 1963) – brak-bliźniak Przemysława, historyk
 Roma Gąsiorowska-Żurawska (ur. 1981) – aktorka filmowa i teatralna, żona Michała (aktora)
 Stanisław Żurawski (1865-1943) – działacz społeczny na Warmii
 Stanisław Żurawski (1889-1976) – malarz
 Wanda Żurawska (1903-1966) – zakonnica i pielęgniarka
 Wiesław Żurawski (1914-1979) – nauczyciel, historyk
 Władysław Żurawski (1888-1963) – malarz, grafik, ilustrator, pedagog
 Władysław Żurawski (1902-1995) – pedagog, uczestnik kampanii wrześniowej 1939
 Wojciech Żurawski (ur. 1976) – koszykarz
 Wojciech Żurawski (ur. 1969) – żużlowiec
 Zdzisław Żurawski (ur. 1954) – oficer Wojska Polskiego

Żurawscy w innych krajach 
 Jurij Żurawski (ur. 1974) – ukraiński bobsleista, olimpijczyk 
 Nicolae Juravschi, Nikołaj Żurawski (ur. 1964) – kajakarz, kanadyjkarz, reprezentant ZSRR, Rumunii i Mołdawii
 Roman Żurawski (1948-2017) –  ukraiński piłkarz
 Walentina Żurawska (ur. 1959) – białoruska nauczycielka i polityk

Miejscowości zawierające nazwę Żurawski 
 Pustków Żurawski ( Puschkowa; 1937–45: Hubertushof) – wieś w województwie dolnośląskim
 Łukowiec Żurawski – wieś na Ukrainie

Zobacz też 
 Stanisław Żurawski – ujednoznacznienie
 Władysław Żurawski – ujednoznacznienie
 Wojciech Żurawski – ujednoznacznienie